A Nassau szó előfordulásai:

Településnevek 
 Nassau: város Rajna-vidék-Pfalz tartományban, amelyet 915-ben alapítottak és amelyről közvetlenül vagy közvetetten az összes többit elnevezték:
 Nassau: A Bahamák fővárosa New Providence szigetén
 Nassau vára: "Nassau Kastély", a Nassau-ház ősi székhelye
 Nassaui Grófság: egy megszűnt német grófság
 Hessen-Nassau: egy Poroszországi tartomány, mely az előző grófság bekebelezésével keletkezett
 Baarle-Nassau: egy Dél-Holland város
 Nassau-Siegen: egy történelmi terület Németországban
 Nassau: település Delaware államban az Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau: város Minnesota államban az Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau: városrész New York-ban
 Nassau: város New York államban az Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau Bay: város az Amerikai Egyesült Államokban
 East Nassau: egy városrész New York-ban
 Nassau megye: megye az Florida államban Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau megye: megye New York államban az Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau Village-Ratliff: város az Amerikai Egyesült Államokban
 Nassau: egyike az Északi-Cook-szigeteknek
 Nassau Range: egyike a legmagasabb hegyvonulatoknak Indonéziában
 Nassau Fjord: egy fjord Alaszkában
 Nassau: falu Szászországban, az Érchegységben

Utcák 
 Nassau Street: utca Dublinban
 Nassau Street: utca Winnipegben
 Nassau Street: utca Princetonban
 Nassau Street: utca Alsó-Manhattanben

A Nassau-ház 
 Ruprecht nassaui gróf
 Walram nassaui gróf
 II. Henrik nassaui gróf

A Nassau–Weilburg-ház, a luxemburgi nagyhercegek dinasztiája 
 Nassau-Weilburgi Adolf, német király
 Adolf luxemburgi nagyherceg
 IV. Vilmos luxemburgi nagyherceg
 Mária Adelaida luxemburgi nagyhercegnő
 Sarolta luxemburgi nagyhercegnő
 János luxemburgi nagyherceg
 Henrik luxemburgi nagyherceg

Az Orániai–Nassaui-ház, a holland királyi ház 
 Nassaui Adolf:
Nassau-Weilburgi Adolf német király (1292–98)
II. Nassaui Adolf (Adolf II. von Nassau) Mainz érseke (1461-75)
Adolf luxemburgi nagyherceg (Adolph Wilhelm August Karl Friedrich of Nassau-Weilburg)  (1839-1905)
Nassaui Adolf, I. Orániai Vilmos testvére
 Nassaui János-Vilmos Friso
 Nassaui Lajos
 Nassaui Móric
 Nassaui Zsófia svéd királyné
 Nassaui Vilmos
 Nassaui-Zuylesteini Vilmos Henrik, Rochford IV. grófja

Egyéb 
 Nassau: gőzhajó, melyet Robert Fulton üzemeltetett Manhattan és Brooklyn között 1814-ben
 Nassau Hall: A legrégebbi épület a Princetoni Egyetemen
 Fort Nassau: egy erődítményrendszer, melyet a hollandok építettek a 17. században
 Nassaui egyezmény: egy katonai megállapodás az USA és az Egyesült Királyság között
 Nassaui fűrészesfogú sügér: egy veszélyeztetett halfaj
 Nassau Stakes: lóverseny az Egyesült Királyságban
 Nassau Stakes: lóverseny Kanadában
 Nassau Sound: egy vízfelület Floridában
 Nassau Veterans Memorial Coliseum; egy jégkorongcsarnok Uniondale-ben, New Yorkban
 USS Nassau (CVE–16): a US Navy egyik repülőgép anyahajója
 USS Nassau (LHA–4): a US Navy egyik kétéltű rohamhajója
 SMS Nassau: egy német hadihajó
 Nassau: egy fogadási típus golfozók között
 Nassau Royale: egy rummárka